Superliga rosyjska w hokeju na lodzie sezon 2004/2005

Sezon zasadniczy 
L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane (ogółem), P = Porażki (ogółem), R = Remisy, WpD = Wygrane po dogrywce, PpD = Porażki po dogrywce, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów +/- Różnica bramek

Play off

Ćwierćfinały 
 Dinamo Moskwa - Nieftiechimik Niżniekamsk 3-0 (2:0, 4:2, 2:1)
 Łada Togliatti - Mietałłurg Nowokuźnieck 3-1 (3:0, 1:2k, 3:1, 3:2)
 Mietałłurg Magnitogorsk - Awangard Omsk 2-3 (5:2, 2:1, 1:4, 2:4, 3:4d)
 Ak Bars Kazań - Łokomotiw Jarosław 1-3 (1:2, 3:4, 1:0k, 1:2)

Półfinały 
 Dinamo Moskwa - Awangard Omsk 3-1 (2:3k, 11:0, 1:0, 3:1)
 Łada Togliatti - Łokomotiw Jarosław 3-0 (3:2k, 4:1, 2:1)

Finały

o 1. miejsce 
 Dinamo Moskwa - Łada Togliatti 3-0 (3:1, 2:0, 2:1k)

o 3. miejsce 
 Łokomotiw Jarosław - Awangard Omsk 2-0 (6:3, 5:4)

Ostateczna kolejność 

Legenda:

Superliga rosyjska w hokeju na lodzie
2004 w hokeju na lodzie
2005 w hokeju na lodzie
2004 w Rosji
2005 w Rosji